Ридерх ап Эугейн (; 760—798) — король Алт Клуита (780—798).

Биография 
Ридерх — сын Эугейна ап Думнагуала, правителя Алт Клуита. Видимо Ридерх освободился из-под власти пиктов, но оказался окружён более могущественными соседями: Дал Риадой и Нортумбрией. В 798 году ему наследовал Кинан ап Ридерх.

Литература 
 MacQuarrie, Alan, «The Kings of Strathclyde», in A. Grant & K.Stringer (eds.) Medieval Scotland: Crown, Lordship and Community, Essays Presented to G.W.S. Barrow, (Edinburgh, 1993), pp. 1–19

Ссылки 
 Harleian genealogy 5

Короли Стратклайда
Правители Европы VIII века